Angelophyllum ursinum är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Josef Ivanovich Ruprecht. Angelophyllum ursinum ingår i släktet Angelophyllum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ursinum